На овој страници се налази биланс освојених медаља на Летњим олимпијским играма 2016. одржаним у Рију (Бразил) од 5. до 21. августа.

На играма је учествовало укупно 11.544 спортиста из 207 земаља. У олимпијски програм било је уврштено 28 спортова. Међу освајаче медаља уписали су се такмичари из 87 земаља. Представници 59 земаља окитили су се бар по једним златном медаљом.

Бахреин, Јордан, Косово, Обала Слоноваче, Порторико, Сингапур, Таџикистан и Фиџи су по први пут освојили златне олимпијске медаље. За Јордан, Косово и Фиџи ово су уједно биле и прве олимпијске медаље уопште.

У дисциплини пливање 100 метара слободно за жене уручене су две златне медаље. Због тога сребрна медаља није додељено никоме.

У дисциплини пливање 100 метара делфин за мушкарце уручене су две сребрне медаље. Због тога бронзана медаља није додељено никоме.

У боксу (13 дисциплина), рвању (18), теквондоу (8) и џудоу (14) додељиване су по две бронзане медаље у свакој дисциплини. По две бронзане медаље додељена су и у дисциплинама пливање 100 метара леђно за жене и кајак К-1 200 метара за мушкарце.

Табела освајача медаља 

<onlyinclude>
{| class="wikitable sortable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 100%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" align="center"
|+ 
! width="30" | Поз.
! width="240" | Земље
! width="40" bgcolor="gold"| 
! width="40" bgcolor="silver"| 
! width="40" bgcolor="CC9966"| 
! width="40" | 
|- align="left" bgcolor="DFDFDF"
! colspan="6"| 
|-
| 1. || align=left|  || 46 || 37 || 38 || 121
|- 
| 2. || align=left|  || 27 || 23 || 17 || 67
|-
| 3. || align=left|  || 26 || 18 || 26 || 70
|-
| 4. || align=left|  || 19 || 18 || 19 || 56
|-
| 5. || align=left|  || 17 || 10 || 15 || 42
|-
| 6. || align=left|  || 12 || 8 || 21 || 41
|-
| 7. || align=left|  || 10 || 18 || 14 || 42
|-
| 8. || align=left|  || 9 || 3 || 9 || 21
|-
| 9. || align=left|  || 8 || 12 || 8 || 26
|-
| 10. || align=left|  || 8 || 11 || 10 || 29
|-
| 11. || align=left|  || 8 || 7 || 4 || 19
|-
| 12. || align=left|  || 8 || 3 || 4 || 15
|- bgcolor="ccccff"
| 13. || align=left| * || 7 || 6 || 6 || 19
|-
| 14. || align=left|  || 7 || 4 || 6 || 17
|-
| 15. || align=left|  || 6 || 6 || 1 || 13
|-
| 16. || align=left|  || 6 || 3 || 2 || 11
|-
| 17. || align=left|  || 5 || 3 || 2 || 10
|-
| 18. || align=left|  || 5 || 2 || 4 || 11
|-
| 19. || align=left|  || 4 || 9 || 5 || 18
|-
| 20. || align=left|  || 4 || 3 || 15 || 22
|-
| 21. || align=left|  || 4 || 2 || 7 || 13
|-
| 22. || align=left|  || 3 || 5 || 9 || 17
|-
| 23. || align=left|  || 3 || 2 || 3 || 8
|-
| 24. || align=left|  || 3 || 2 || 2 || 7
|-
| 25. || align=left|  || 3 || 1 || 4 || 8
|-
| 26. || align=left|  || 3 || 1 || 2 || 6
|-
| 27. || align=left|  || 3 || 1 || 0 || 4
|-
| 28. || align=left|  || 2 || 6 || 7 || 15
|-
| 29. || align=left|  || 2 || 6 || 3 || 11
|-
| 30. || align=left|  || 2 || 6 || 2 || 10
|-
| 31. || align=left|  || 2 || 5 || 4 || 11
|-
| 32. || align=left|  || 2 || 4 || 2 || 8
|-
| 33. || align=left|  || 2 || 3 || 6 || 11
|-
| 34. || align=left|  || 2 || 3 || 2 || 7
|-
| rowspan="2" | 35. || align=left|  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
| align=left|  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
| 37. || align=left|  || 2 || 2 || 0 || 4
|-
| 38. || align=left|  || 2 || 1 || 4 || 7
|-
| 39. || align=left|  || 1 || 7 || 10 || 18
|-
| 40. || align=left|  || 1 || 4 || 4 || 9
|-
| 41. || align=left|  || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| 42. || align=left|  || 1 || 3 || 0 || 4
|-
| 43. || align=left|  || 1 || 2 || 7 || 10
|-
| 44. || align=left|  || 1 || 2 || 5 || 8
|-
| 45. || align=left|  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 46. || align=left|  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| 47. || align=left|  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| rowspan="2" | 48. || align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 50. || align=left|  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
| rowspan="3" | 51. || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan="6" | 54. || align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 60. || align=left|  || 0 || 4 || 1 || 5
|-
| 61. || align=left|  || 0 || 3 || 2 || 5
|-
| rowspan="2" | 62. || align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 64. || align=left|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| rowspan="2" | 65. || align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| rowspan="2" | 67. || align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan="5" | 69. || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 74. || align=left|  || 0 || 0 || 4 || 3
|-
| rowspan="2" | 75. || align=left|  || 0 || 0 || 3 || 3
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 3 || 3
|-
| 77. || align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan="10" | 78. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Укупно: 87 НОК || 307 || 307 || 360 || 974
|}

Види још 

 Вечна табела свих олимпијских игара

Спољашње везе 
 Службена веб страница ЛОИ 2016. 

Летње олимпијске игре 2016.